Веинтиуно де Мајо има више значења:

 Веинтиуно де Мајо, Лечугал (Калакмул), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Веинтиуно де Мајо (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику